Владимир Тодоровић, македонски привредник и политичар
 Владимир Тодоровић (министар грађевина), српски политичар са почетка 20. века